Дмитрий Елисеев:

 Елисеев, Дмитрий Васильевич — президент боксёрского «СК Елисеева», президент Федерации бокса Украины.
 Елисеев, Дмитрий Михайлович (род. 1992) — российский спортсмен, самбист, чемпион России и мира, мастер спорта России международного класса.